Por Le Favril pode estar à procura de:
 Le Favril (Eure)
 Le Favril (Eure-et-Loir)
 Le Favril (Nord)

Desambiguações de topônimos